Hahnen steht für:
 Hahnen, ein Gipfel bei Engelberg im Kanton Obwalden in der Schweiz
 Hahnen, Stromarm des Rheins zwischen der Bacharacher Werth und dem Ort Bacharach
 Hahnen (Konditorei), ehemalige Konditorei am Nollendorfplatz, Berlin

Hahnen ist der Familienname folgender Personen:

 Nathalie Lucia Hahnen (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Ulrich Hahnen (1952–2016), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Vincent Hahnen (* 2004), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Haanen
 Haenen
 Hähnen
 Hahne
 Hahn